Брюссе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Марне. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70102.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 18 км западнее Безансона, в 45 км к юго-западу от Везуля.

Вдоль южной границы коммуны протекает река Оньон. Север коммуны занят лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 275 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 162 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 120 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 120 активных жителей работали 116 человек (62 мужчины и 54 женщины), безработных было 4 (2 мужчины и 2 женщины). Среди 42 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона